Инзерский сельсовет:
 Инзерский сельсовет — в составе Архангельского района Башкортостана.
 Инзерский сельсовет — в составе Белорецкого района Башкортостана.